47-й Чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье проходил с 27 февраля по 28 февраля 2016 года в Сеуле, Республика Корея.

Призёры на дистанциях

Мужчины

Женщины

Итоговая классификация

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Communication No.1876 ISU. .
 Расписание и результаты на сайте ИСУ

2016 год в конькобежном спорте
2016
Февраль 2016 года